Berengo peut renvoyer à différents sujets :
 Gianni Berengo Gardin, photographe italien.
 Palais de Berengo, résidence de l'empereur centrafricain Bokassa .